Mundovisión puede referirse a:

 Mundovisión, noticiero de Chilevisión entre 1993 y 1996.
 Mundovisión, Un canal de televisión Latinoamericano.